Mateřinka má více významů:

 hovorový výraz pro mateřskou školu
 Mateřinka (festival mateřských škol), festival mateřských škol pořádaný v Nymburce
 Mateřinka (divadelní festival), divadelní bienále pořádané v Liberci
 převážně slezský nářeční výraz pro mateřídoušku

Související články 
 mateřská
 mateří kašička